Dell ist:
 der Name eines Computerherstellers, siehe Dell Technologies
 Dell Publishing, ein Verlag in New York City
 Dell Magazines Award, ein jährlich vergebener, US-amerikanischer Literaturpreis für Science-Fiction und Fantasy
  The Dell, Stadion des englischen Fußballclubs FC Southampton 

Familienname folgender Personen:
 Aaron Dell (* 1989), kanadischer Eishockeytorwart
 Adolf Dell (1890–1977), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher, Maler und Fußballspieler
 Allan Dell (* 1992), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Anne Dell (* 1950), australische Chemikerin
 Antonietta Dell’Era (1861–1945), italienische Ballerina
 Christian Dell (1893–1974), Silberschmied, Gestalter und Lehrer
 Christopher Dell (* 1965), deutscher Jazz-Musiker, Komponist und Improvisationstheoretiker
 Christopher William Dell (* 1956), US-amerikanischer Diplomat
 Claudia Dell (1909–1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Daniel Dell (1869–1941), deutscher Bildhauer 
 Donald Dell (* 1938), US-amerikanischer Tennisspieler, Davis-Cup-Kapitän und Spielervermittler
 Dorothy Dell (1915–1934), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Edmund Dell (1921–1999), britischer Politiker der Labour Party
 Floyd Dell (1887–1969), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Gaye Dell (* 1948), australische Hürdenläuferin
 Gerhard Dell (* 1961), österreichischer Landesenergiebeauftragter
 Glen Dell (1962–2013), südafrikanischer Kunstflugpilot
 Howard Dell (* 1962), kanadischer Bobfahrer
 Jean Dell (* 1961), französischer Schauspieler und Dramatiker
 Jeffrey Dell (1899–1985), britischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jimmy Dell (* 1937 als Oscar James Delbridge), US-amerikanischer Country-, Rockabilly- und Gospel-Musiker
 John Dell, US-amerikanischer Comiczeichner
 John Henry Dell (1830–1888), englischer Landschaftsmaler und Illustrator
 Josef Dell (1859–1945), österreichischer Architekt und Bauforscher, Professor der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn
 Melissa Dell, US-amerikanische Ökonomin und Wirtschaftshistorikerin
 Michael Dell (* 1965), Gründer des Computerherstellers Dell
 Miriam Dell (1924–2022), neuseeländische Frauenrechtlerin
 Myrna Dell (1924–2011), US-amerikanische Schauspielerin
 Natalie Dell (* 1985), US-amerikanische Ruderin
 Paul Dell, US-amerikanischer Psychotherapeut
 Peter Dell der Ältere (* um 1490; † 1552), deutscher Bildhauer
 Peter Dell der Jüngere (16. Jh.), deutscher Bildhauer
 Raphaela Dell (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Walter Dell (1899–1980), österreichischer Maler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dell (Arkansas)
 Dell (Colorado)
 Dell (Florida)
 Dell (Massachusetts)
 Dell (Minnesota)
 Dell (Missouri)
 Dell (Montana)
 Dell (Ohio)
 Dell City (Texas)
 Dell Prairie, Town(ship) in Wisconsin
 Dell Rapids (South Dakota)

Siehe auch:
 Del
 Delle (Begriffsklärung)
 Tell
 O’Dell